Ана́пская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Анапская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Анапская улица — улица в Астрахани
 Анапская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Анапская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Анапская улица — улица в Краснодаре
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Анапская улица (хутор Ленинский Путь)
 Анапская улица (станица Натухаевская)
 Анапская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Анапская улица — улица в Перми
 Анапская улица — улица в Челябинске

Украина 

 Анапская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Анапская улица — улица в Днепродзержинске Днепропетровской области
 Анапская улица — улица в Днепропетровске
 Анапская улица — улица в Запорожье
 Анапская улица — улица в Харькове

См. также 

 Анапское шоссе
 Анапский переулок
 Анапский проезд
 Анапская

Улицы, названные в честь городов